Kovalëv o Kovalev 
Jurij Kovalëv
Aleksandr Vladimirovič Kovalëv
16419 Kovalev
Nikolaj Anatol'evič Kovalëv
Sergej Kovalëv (1983-), pugile russo